Herbert Osterbauer (* 19. Juni 1958 in Breitenau am Steinfeld) ist ein österreichischer Politiker (ÖVP) und Gastronom sowie seit 2010 Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Neunkirchen, Niederösterreich.

Ausbildung und Beruf 
Osterbauer absolvierte nach der Volks-, Haupt- und Polytechnischen Schule eine Lehrausbildung zum Fleischer und im Anschluss erfolgreich die Meisterprüfung sowie die Konzessionsprüfung.

Politik 
Osterbauer engagiert sich seit 1983 in der Politik und war von 1989 bis 1993 Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Niederösterreich. Ab dem Jahr 1992 war er im Gemeinderat und wurde anschließend im Jahr 2000 als Stadtrat für Wirtschaft und Friedhof angelobt. Weiters war er von 2003 bis 2010 Klubobmann der ÖVP Neunkirchen Im Jahr 2010 wurde er zum Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Neunkirchen gewählt und in den Jahren 2015 und 2020 im Amt bestätigt. Seit 2007 ist er Gemeindeparteiobmann der ÖVP-Neunkirchen Stadt.

Weitere Funktionen 
Sein Beruf als Gastwirt und Hotelier führte ihn auch bald in die Interessenvertretung der Wirtschaftskammer wo er von 1985 bis 2020 verschiedenste Funktionen ausübte. Von 1995 bis 2015 war er Obfraustellvertreter der Fachgruppe Hotellerie Niederösterreich und Mitglied der 5 Sternekommission. Des Weiteren war er Fachkundiger Laienrichter beim Arbeits- und Sozialgericht und Mitglied des Bundeseinigungsamtes beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Privates 
Osterbauer ist verheiratet, Vater von drei Söhnen und lebt in Neunkirchen.

Auszeichnungen 
 1988 Florianiplakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
 2008 Silberne Ehrennadel des ÖWB NÖ
 2009 Verleihung des Berufstitels Kommerzialrat durch den Bundespräsidenten
 2018 Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen Stadt
 2018 Florianiplakette des öst. Bundesfeuerwehrverbandes
 2018 Goldene Ehrennadel des ÖWB NÖ
 2018 Große silberne Ehrenmedaille der WKNÖ
 2019 Goldene Ehrennadel des Sparkassenverbandes

Einzelnachweise 
 https://www.neunkirchen.gv.at/Osterbauer_Herbert

Bürgermeister (Neunkirchen, Niederösterreich)
Wirtschaftskammerfunktionär
Kommerzialrat
Person (österreichische Feuerwehr)
Österreicher
Geboren 1958
Mann